Tajumulco – vulcano del Guatemala e monte più alto dell'America Centrale.
Tajumulco – comune del Guatemala, nel Dipartimento di San Marcos.